In 1912/13 werd het elfde voetbalkampioenschap van Oost-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Promovendus Dresdner Fußballring werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club verloor meteen van VfB Leipzig.

1. Klasse

Degradatie play-off
 Heen

De wedstrijd werd wegens de duisternis in de verlengingen gestaakt. 
 Terug

De wedstrijd werd door hevige regenval na dertig minuten gestaakt. 
 Extra wedstrijd

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Oost-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1912/13